Чемпіонат Шотландії з футболу 1948—1949 — 52-й сезон у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 14 серпня 1948 та фінішував 30 квітня 1949. Свій двадцять шостий титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1949
Шотландія
Шотландія